Корнилий (Титов)
 Корнилий (Якобс)
 Корнилий (Родусакис)
 Корнилий (митрополит Новгородский)
 Корнилий (митрополит Казанский)
 Корнилий (митрополит Сибирский)